NCIS ima več pomenov:
 Nacionalna kriminalno-obveščevalna služba
 Pomorska kriminalno-preiskovalna služba